Kefallinia steht für:

 Kefalonia, griechische Insel 
 Kefallinia (Präfektur), Präfektur in Griechenland
 Kefallinia (Regionalbezirk), Regionalbezirk in Griechenland